Anadara  — род двустворчатых моллюсков из семейства арок (Arcidae).

Окаменелости представителей этого рода известны с мелового до четвертичного периода (возрастной диапазон: от 140,2 до 0,0 миллионов лет назад). Эти окаменелости были найдены во всем мире.

В Японии Anadara broughtonii употребляется в пищу.

Виды

Примечания 

Арки (моллюски)
Роды моллюсков